Mærsk Triple E-klass är en fartygsklass av stora containerfartyg, som har beställts av A.P. Møller-Mærsk A/S, Triple E-klassen är uppföljare till Mærsk E-klass.

Tjugo fartyg har beställts från Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Sydkorea.

Fartyg

Källor

Externa länkar 
TRIPLE-E VESSELS 

A.P. Möller-Maersk
Fartygsklasser
Containerhantering